Rosinenbranntwein steht für:
 Rakı, ein türkisches Nationalgetränk, aus Rosinen (oder aus Weintrauben) gebrannter Anisée
 Sinbohntjesopp, regionaltypischer Likör aus Ostfriesland, der mit Rosinen, Läuterzucker und aromatisiertem Branntwein angesetzt wird